Come as You Are est une chanson de Nirvana
 Come as You Are (The Miseducation of Cameron Post) est un film américain réalisé par Desiree Akhavan, sorti en 2018 au cinéma
 Come as You Are est un film américain réalisé par Richard Wong, sorti en 2019 au cinéma

Homonymie de titre